Tre Valli Varesine 2022 – 101. edycja wyścigu kolarskiego Tre Valli Varesine, która odbyła się 4 października 2022 na trasie o długości ponad 198 kilometrów, biegnącej z miejscowości Busto Arsizio do miasta Varese. Impreza kategorii 1.Pro była częścią UCI ProSeries 2022.

Drużyny

Klasyfikacja generalna

Bibliografia 
 
 

UCI ProSeries 2022
Kolarstwo we Włoszech
2022 we Włoszech